Eslovaco puede tener los siguientes significados:
 El natural de Eslovaquia, país soberano de Europa, o lo perteneciente o relativo a este país.
 El pueblo eslovaco, un pueblo eslavo occidental que habita principalmente en Eslovaquia.
 El idioma eslovaco, lengua de origen eslavo, hablada principalmente en Eslovaquia.